Der IIHF Challenge Cup of Asia 2009 war die zweite Austragung des durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF durchgeführten Wettbewerbs. Das Turnier wurde vom 15. bis 20. März 2009 in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ausgetragen. Gespielt wurde im 1.200 Zuschauer fassenden Abu Dhabi Ice Rink.

Den Titel der zweiten Auflage sicherte sich die Vereinigten Arabischen Emirate, die als Gastgeber die thailändische Auswahl im Finale besiegen konnten. Der Titelverteidiger aus der Republik China nahm nicht am Wettbewerb teil.

Teilnehmer 
Folgende acht Nationalmannschaften nahmen am Turnier teil: (in Klammern Platzierung des Vorjahres)

Während der letztjährige Turniersieger, die Republik China (Taiwan) auf eine Teilnahme verzichtete, nahmen die Vereinigten Arabischen Emirate und der mehrmalige Weltmeisterschaftsteilnehmer Mongolei erstmals am Wettbewerb teil. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Turnier durch die erstmalige Teilnahme der Mannschaft aus Indien an einem internationalen Wettkampfformat.

Modus 
Es nahmen insgesamt acht Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde spielten. Die beiden bestplatzierten einer Gruppe erreichten nach der Vorrunde das Halbfinale. Die Teams auf den Rängen 3 und 4 spielten in einer weiteren Runde die Endplatzierungen für die Plätze 5 bis 8 aus.

Erstmals spielten die Mannschaft über die reguläre Spielzeit von drei Dritteln à 20 Minuten.

Austragungsort

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Platzierungsrunde 

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 

2009, Herren
Eishockeywettbewerb in Abu Dhabi
Eishockeyturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Eishockeyveranstaltung 2009